Grappin ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Grappin (1915–1997), französischer Übersetzer
 Pierre-Philippe Grappin (Dom Grappin; 1738–1833), französischer Benediktinermönch und Schriftsteller
 Sarah Grappin, französische Schauspielerin